Le tournoi Abierto Mexicano de Raquetas 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Abierto Mexicano de Raquetas qui se déroule du 18 au  à Toluca. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card César Salazar.

Mohamed El Shorbagy remporte la finale en s'imposant face à son frère Marwan El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Abierto Mexicano de Raquetas
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

2014
Sport au Mexique en 2014
Squash en 2014
Sport en septembre 2014